Беломестнодвойневский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Тамбовского района Тамбовской области России.

Центр — село Беломестная Двойня.

История 
В соответствии с Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З установлены границы муниципального образования и статус сельсовета как сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района
 Географическое положение.

Муниципальные образования Тамбовского района Тамбовской области
Сельские поселения Тамбовской области